Pčinja (district), een district in Servië
 Pčinja (rivier), een rivier in Servië en Montenegro